Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Amagiri :
 le Amagiri, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1930 et coulé en 1944 ;
 le Amagiri, un destroyer de classe Asagiri lancé en 1987 et toujours en service.

Amagiri